Javier Clemente, een Spaanse voetbaltrainer en profvoetballer
 Louie Clemente, bandlid van de Amerikaanse thrashmetalband Testament
 Jérémie Porsan-Clemente, een Frans voetballer

Zie ook 
 San Clemente (doorverwijspagina)